Список риб Болівії неповний і включає в себе 399 видів риб, які можна знайти у територіальних водах Болівії.

A 
 Abramites hypselonotus
 Acanthodoras cataphractus 
 Acaronia nassa 
 Acestrorhynchus pantaneiro
 Acrobrycon tarijae 
 Aequidens tetramerus 
 Aequidens viridis 
 Agamyxis pectinifrons 
 Ageneiosus atronasus 
 Ageneiosus brevis 
 Ageneiosus inermis 
 Ageneiosus vittatus 
 Agoniates anchovia 
 Amaralia hypsiura 
 Amblydoras affinis 
 Amblydoras hancockii 
 Ammocryptocharax elegans 
 Anadoras weddellii 
 Anchoviella carrikeri 
 Ancistrus bolivianus 
 Ancistrus megalostomus 
 Ancistrus montanus 
 Aphanotorulus unicolor 
 Aphyocharacidium bolivianum
 Aphyocharax alburnus 
 Aphyocharax gracilis 
 Aphyocharax nattereri 
 Aphyocharax paraguayensis 
 Aphyolebias claudiae 
 Aphyolebias obliquus 
 Apistogramma amoena 
 Apistogramma erythrura 
 Apistogramma inconspicua 
 Apistogramma linkei 
 Apistogramma luelingi 
 Apistogramma rubrolineata 
 Apistogramma similis 
 Apistogramma staecki 
 Apistogramma trifasciata 
 Apteronotus albifrons 
 Astroblepus longiceps 
 Astroblepus stuebeli 
 Astrodoras asterifrons 
 Astronotus crassipinnis 
 Astyanacinus multidens 
 Astyanax chaparae 
 Astyanax villwocki 
 Auchenipterus ambyiacus
 Auchenipterus brachyurus

B 
 Batrochoglanis raninus 
 Belonion apodion 
 Biotodoma cupido 
 Brachychalcinus copei
 Brachyhypopomus beebei 
 Brachyhypopomus brevirostris
 Brachyhypopomus pinnicaudatus 
 Brachyplatystoma filamentosum 
 Brachyplatystoma juruense 
 Brachyplatystoma platynemum 
 Brachyplatystoma rousseauxii 
 Brachyplatystoma vaillantii 
 Brachyrhamdia marthae 
 Brycon cephalus 
 Brycon melanopterus 
 Bryconacidnus ellisi 
 Bryconacidnus hemigrammus
 Bryconamericus bolivianus 
 Bryconamericus thomasi 
 Bujurquina oenolaemus 
 Bunocephalus aleuropsis 
 Bunocephalus coracoideus

C 
 Caenotropus labyrinthicus 
 Callichthys callichthys 
 Calophysus macropterus 
 Carassius auratus auratus 
 Catoprion mento 
 Cetopsis candiru 
 Cetopsis coecutiens 
 Cetopsis pearsoni 
 Cetopsis starnesi 
 Chaetobranchopsis australis
 Chalceus guaporensis 
 Characidium bolivianum 
 Characidium heinianum 
 Characidium schindleri 
 Cheirocerus eques 
 Cichla pleiozona 
 Cichlasoma bimaculatum
 Cichlasoma boliviense 
 Cichlasoma dimerus 
 Clupeacharax anchoveoides
 Colossoma macropomum 
 Corydoras aeneus 
 Corydoras albolineatus
 Corydoras bilineatus 
 Corydoras cruziensis 
 Corydoras geryi 
 Corydoras haraldschultzi
 Corydoras hastatus 
 Corydoras isbrueckeri 
 Corydoras latus 
 Corydoras mamore 
 Corydoras negro 
 Corydoras noelkempffi
 Corydoras pantanalensis 
 Corydoras paragua 
 Corydoras paucerna 
 Corydoras sterbai 
 Creagrutus beni 
 Creagrutus pearsoni 
 Crenicara latruncularium 
 Crenicara punctulatum 
 Crenicichla johanna 
 Crenicichla lepidota 
 Crenicichla semicincta 
 Crossoloricaria bahuaja 
 Ctenopharyngodon idella 
 Curimata roseni 
 Curimata vittata 
 Curimatella alburna 
 Curimatella dorsalis 
 Curimatella immaculata 
 Curimatella meyeri 
 Curimatopsis macrolepis
 Cynodon gibbus 
 Cyphocharax notatus
 Cyphocharax plumbeus 
 Cyphocharax spiluropsis 
 Cyprinus carpio carpio

D 
 Distocyclus conirostris 
 Doras eigenmanni 
 Doras fimbriatus 
 Doras punctatus 
 Duopalatinus peruanus

E 
 Eigenmannia virescens 
 Entomocorus benjamini 
 Epapterus dispilurus 
 Exallodontus aguanai

F 
 Farlowella altocorpus 
 Farlowella nattereri 
 Farlowella oxyrryncha

G 
 Gambusia affinis 
 Geophagus megasema 
 Geophagus surinamensis 
 Gephyrocharax chaparae 
 Gephyrocharax major 
 Gymnocorymbus ternetzi 
 Gymnocorymbus thayeri 
 Gymnorhamphichthys hypostomus
 Gymnotus carapo 
 Gymnotus mamiraua 
 Gymnotus pantanal

H 
 Hemibrycon beni 
 Hemigrammus neptunus
 Hemiodontichthys acipenserinus
 Hemisorubim platyrhynchos 
 Heros spurius 
 Hoplerythrinus unitaeniatus
 Hoplias malabaricus 
 Hoplosternum littorale 
 Hydrolycus scomberoides 
 Hyphessobrycon megalopterus 
 Hyphessobrycon pando 
 Hypophthalmichthys nobilis
 Hypoptopoma baileyi 
 Hypoptopoma incognitum 
 Hypoptopoma inexspectatum 
 Hypoptopoma sternoptychum 
 Hypoptopoma thoracatum 
 Hypopygus neblinae 
 Hypostomus bolivianus 
 Hypostomus borellii 
 Hypostomus levis

I 
 Iguanodectes spilurus
 Imparfinis cochabambae 
 Imparfinis guttatus 
 Imparfinis stictonotus 
 Ixinandria montebelloi

J 
 Jenynsia alternimaculata 
 Jurengraulis juruensis

K 
 Knodus longus 
 Knodus mizquae 
 Knodus shinahota 
 Knodus smithi

L 
 Laemolyta fasciata
 Laetacara dorsigera 
 Lamontichthys filamentosus
 Leiarius marmoratus 
 Leiarius pictus 
 Lepidosiren paradoxa
 Leporinus bleheri 
 Leporinus pearsoni 
 Leporinus reinhardti 
 Leporinus striatus 
 Leporinus y-ophorus 
 Leptagoniates pi 
 Lepthoplosternum beni

M 
 Markiana nigripinnis 
 Megalechis picta 
 Megalechis thoracata 
 Megalocentor echthrus 
 Megalodoras uranoscopus 
 Megalonema amaxanthum 
 Megalonema platycephalum 
 Mesonauta festivus 
 Metynnis guaporensis 
 Metynnis hypsauchen 
 Metynnis maculatus 
 Metynnis otuquensis 
 Microgenys weyrauchi 
 Micropterus salmoides 
 Mikrogeophagus altispinosus
 Moema pepotei 
 Moenkhausia barbouri
 Moenkhausia dorsinuda 
 Moenkhausia intermedia 
 Monocirrhus polyacanthus 
 Monotocheirodon pearsoni 
 Mylossoma aureum 
 Mylossoma duriventre

N 
 Nannostomus trifasciatus 
 Nannostomus unifasciatus 
 Nemadoras humeralis 
 Neofundulus ornatipinnis

O 
 Odontesthes bonariensis 
 Odontostilbe dierythrura 
 Odontostilbe fugitiva 
 Odontostilbe microcephala 
 Odontostilbe nareuda 
 Oligosarcus bolivianus 
 Oligosarcus schindleri 
 Oncorhynchus mykiss 
 Opsodoras boulengeri 
 Opsodoras stuebelii 
 Oreochromis mossambicus 
 Oreochromis niloticus niloticus
 Orestias agassizii 
 Orestias albus 
 Orestias cuvieri 
 Orestias forgeti 
 Orestias frontosus 
 Orestias gilsoni 
 Orestias gracilis 
 Orestias imarpe 
 Orestias incae 
 Orestias ispi 
 Orestias luteus 
 Orestias minimus 
 Orestias olivaceus 
 Orestias tchernavini 
 Orestias tomcooni 
 Orestias tschudii 
 Orestias tutini 
 Otocinclus mariae 
 Otocinclus vestitus 
 Otocinclus vittatus 
 Oxydoras kneri
 Oxydoras niger

P 
 Pachyurus schomburgkii
 Pamphorichthys hasemani 
 Papiliolebias bitteri 
 Paratrygon aiereba 
 Parecbasis cyclolepis 
 Parodon buckleyi 
 Parodon carrikeri 
 Pellona castelnaeana 
 Phenacogaster beni 
 Phenacorhamdia boliviana
 Phractocephalus hemioliopterus
 Phreatobius sanguijuela 
 Piabucus caudomaculatus 
 Piabucus melanostoma 
 Piaractus brachypomus 
 Piaractus mesopotamicus 
 Pimelodella boliviana 
 Pimelodella chaparae 
 Pimelodella howesi 
 Pimelodella nigrofasciata
 Pimelodella roccae 
 Pimelodella serrata 
 Pimelodina flavipinnis 
 Pimelodus blochii 
 Pinirampus pirinampu 
 Plagioscion squamosissimus
 Planiloricaria cryptodon 
 Platydoras armatulus 
 Platydoras costatus 
 Platynematichthys notatus
 Platysilurus mucosus 
 Plectrochilus machadoi 
 Poptella compressa 
 Potamorhina altamazonica
 Potamorhina latior 
 Potamorrhaphis eigenmanni
 Potamotrygon castexi 
 Potamotrygon motoro 
 Potamotrygon orbignyi 
 Prionobrama filigera 
 Prionobrama paraguayensis
 Prochilodus nigricans 
 Prodontocharax howesi 
 Prodontocharax melanotus 
 Psectrogaster curviventris 
 Psectrogaster essequibensis 
 Psectrogaster rutiloides 
 Pseudobunocephalus amazonicus
 Pseudobunocephalus bifidus 
 Pseudohemiodon thorectes 
 Pseudopimelodus mangurus 
 Pseudoplatystoma fasciatum 
 Pseudoplatystoma tigrinum 
 Pseudotylosurus angusticeps 
 Pterobunocephalus depressus 
 Pterodoras granulosus 
 Pterolebias longipinnis 
 Pterolebias phasianus 
 Pterygoplichthys disjunctivus
 Pterygoplichthys gibbiceps 
 Pterygoplichthys lituratus 
 Pterygoplichthys punctatus 
 Pygocentrus nattereri 
 Pyrrhulina australis 
 Pyrrhulina beni 
 Pyrrhulina vittata

R 
 Rhabdolichops caviceps 
 Rhabdolichops eastwardi 
 Rhamdella rusbyi 
 Rhamdia poeyi 
 Rhamdia quelen 
 Rhinodoras dorbignyi
 Rhytiodus lauzannei 
 Rineloricaria beni 
 Rivulus beniensis 
 Rivulus punctatus 
 Roeboides dispar

S 
 Salminus brasiliensis
 Salmo trutta trutta 
 Salvelinus fontinalis 
 Salvelinus namaycush 
 Satanoperca jurupari 
 Satanoperca pappaterra 
 Schizodon fasciatus 
 Schizodon isognathus 
 Scoloplax dicra 
 Scoloplax empousa 
 Serrapinnus micropterus
 Serrasalmus compressus 
 Serrasalmus elongatus 
 Serrasalmus hollandi 
 Serrasalmus humeralis 
 Serrasalmus maculatus 
 Serrasalmus rhombeus 
 Simpsonichthys filamentosus
 Sorubim elongatus 
 Sorubim lima 
 Sorubim maniradii
 Sorubimichthys planiceps
 Spatuloricaria evansii 
 Squaliforma emarginata 
 Steatogenys elegans 
 Steindachnerina bimaculata
 Steindachnerina binotata 
 Steindachnerina dobula 
 Steindachnerina guentheri 
 Steindachnerina hypostoma 
 Steindachnerina leucisca 
 Steindachnerina planiventris 
 Stenolicmus sarmientoi 
 Sternopygus macrurus 
 Stethaprion crenatum 
 Synbranchus madeirae 
 Synbranchus marmoratus

T 
 Tatia aulopygia 
 Thoracocharax stellatus
 Trachydoras microstomus 
 Trachydoras paraguayensis 
 Trachydoras steindachneri 
 Trichomycterus aguarague 
 Trichomycterus barbouri 
 Trichomycterus borellii 
 Trichomycterus chaberti 
 Trichomycterus duellmani 
 Trichomycterus fassli 
 Trichomycterus hasemani 
 Trichomycterus rivulatus 
 Trichomycterus therma 
 Trichomycterus tiraquae 
 Tridentopsis pearsoni 
 Trigonectes macrophthalmus
 Trigonectes rogoaguae 
 Triportheus albus 
 Triportheus angulatus 
 Tyttobrycon dorsimaculatus
 Tyttobrycon spinosus

V 
 Vandellia balzanii 
 Vandellia cirrhosa

X 
 Xenurobrycon polyancistrus

Z 
 Zungaro jahu 
 Zungaro zungaro

Примітки

Література 

 Eigenmann, C. H. i W. R. Allen, 1942: Fishes of western South America. I. The intercordilleran and Amazonian lowlands of Peru. II.- The high pampas of Peru, Bolivia, and northern Chile. With a revision of the Peruvian Gymnotidae, and of the genus Orestias. University of Kentucky: i-xv + 1-494, Pls. 1-22.
 Fernández, L., L. J. Saucedo, F. M. Carvajal-Vallejos i S. A. Schaefer, 2007: A new phreatic catfish of the genus Phreatobius Goeldi 1905 from groundwaters of the Iténez River, Bolivia (Siluriformes: Heptapteridae). Zootaxa Núm. 1626: 51-58.
 Fowler, H. W., 1926: Fishes from Florida, Brazil, Bolivia, Argentina, and Chile. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia v. 78: 249—285.
 Koslowski, I., 1985: Descriptions of new species of Apistogramma (Teleostei: Cichlidae) from the Rio Mamoré system in Bolivia. Bonner Zoologische Beiträge v. 36 (núms. 1-2): 145—162.
 Kullander, S. O., 1987: Cichlid fishes from the La Plata Basin. Part VI. Description of a new Bujurquina species from Bolivia. Cybium v. 11 (núm. 2): 195—205.
 Le Guennec, B., 1992: Contribution à la systématique du genre Pellona (Clupeidae) de Bolivie. Cybium v. 16 (núm. 2): 145—150.
 Nijssen, H. i I. J. H. Isbrücker, 1983: Sept espèces nouvelles de poissons-chats cuirassés du genre Corydoras Lacépède, 1803, de Guyane française, de Bolivie, d'Argentine, du Surinam et du Brésil (Pisces, Siluriformes, Callichthyidae). Revue française d'Aquariologie Herpétologie v. 10 (núm. 3): 73-84.
 Pearson, N. E., 1924: The fishes of the eastern slope of the Andes. I. The fishes of the Rio Beni basin, Bolivia, collected by the Mulford expedition. Indiana University Studies v. 11 (núm. 64): 1-83, Pls. 1-12.
 Perugia, A., 1897: Di alcuni pesci raccolti in Bolivia dal Prof. Luigi Balzan. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova (Serie 2a) v. 18: 16-27.
 Rendahl, H., 1937: Einige Fische aus Ecuador und Bolivia. Arkiv för Zoologi v. 29 (häfte 3) A (núm. 11): 1-11.
 Retzer, M. E., 2006: A new species of Farlowella Eigenmann and Eigenmann (Siluriformes: Loricariidae), a stickcatfish from Bolivia. Zootaxa Núm. 1282: 59-68.
 Schindler, I., 2004: Pterolebias luelingi (Meinken, 1969), a valid species of annual killifish from Bolivia. Zeitschrift für Fischkunde v. 9 (núm. 1): 71-75.
 Seegers, L., 1988: Ein neuer Rivulide aus Bolivien: Rivulus bolivianus n. sp. (Pisces: Cyprinodontiformes: Rivulidae). Bonner Zoologische Beiträge v. 39 (núms. 2-3): 171—177.
 Staeck, W., 2003: Nouvelles espèces du genre Apistogramma du Pérou et de Bolivie. L'an Cichlidé v. 3: 8-14.
 Vari, R. P., 1978: The genus Leptagoniates (Pisces: Characoidei) with a description of a new species from Bolivia. Proceedings of the Biological Society of Washington v. 91 (núm. 1): 184—190.
 Weitzman, S. H., 1987: A new species of Xenurobrycon (Teleostei: Characidae) from the Río Mamoré basin of Bolivia. Proceedings of the Biological Society of Washington v. 100 (núm. 1): 112—120.
 Zarske, A. i J. Géry, 2001: Beschreibung von drei neuen Arten der Gattung Characidium Reinhardt, 1866 aus Bolivien und Paraguay (Teleostei: Characiformes: Characidiidae). Zoologische Abhandlungen; Staatliches Museum für Tierkunde in Dresden v. 51 (núm. 1): 229—246.

Посилання 

 1 Million Fish Dead in Bolivian Ecological Disaster  
 Cold wave kills six million fish in Bolivia  
 Fishery and Aquaculture Country Profiles - The Plurinational State of Bolivia - FAO  

Болівія
Риби Південної Америки
Риби Болівії